San Andres of San Andrés kan verwijzen naar:

Argentinië:
San Andrés de Giles (partido), een partido in provincie Buenos Aires
San Andrés de Giles (Buenos Aires), een plaats in gelijknamige partido

Bolivia:
San Andrés (Bolivia)

Colombia:
San Andrés en Providencia, een departement van Colombia
San Andrés (eiland), een van de eilanden die dit departement vormen
San Andrés (stad), de hoofdstad van het eiland en het departement
San Andrés (Santander), een gemeente in het departement Santander
San Andrés de Cuerquia, een gemeente in het departement Antioquia
San Andrés de Sotavento, een gemeente in het departement Córdoba

Filipijnen:
San Andres (Catanduanes), een gemeente in de provincie Catanduanes
San Andres (Quezon), een gemeente in de provincie Quezon
San Andres (Romblon), een gemeente in de provincie Romblon

Guatemala:
San Andrés (Petén), een gemeente in het departement Petén

Honduras:
San Andrés (Honduras), een gemeente in het departement Lempira

Mexico:
San Andrés Tuxtla, een stad in Mexico

Spanje:
San Andrés (Tenerife), een plaats op het Canarische eiland Tenerife
San Andrés y Sauces, een gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife
San Andrés del Congosto, een gemeente in de provincie Guadalajara
San Andrés del Rabanedo, een gemeente in de provincie León
San Andrés del Rey, een gemeente in de provincie Guadalajara